Une commanderie est un établissement foncier appartenant à un ordre religieux et militaire au Moyen Âge.

Pour les listes : Liste des commanderies templières et Liste des commanderies templières en France

Le terme désigne également :
 La Commanderie est une ancienne commune de Loir-et-Cher, aujourd'hui intégrée à Villefranche-sur-Cher.
 La Commanderie est l’ancien nom du centre d'entraînement et de formation de l'Olympique de Marseille.
 La Commanderie est une série télévisée en huit épisodes réalisée en 2009 par Didier Le Pêcheur.

Voir aussi

 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, une commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales
 Sainte-Colombe-la-Commanderie est une commune française, située dans le département de l'Eure.
 Saint-Vincent-la-Commanderie, une commune française de la Drôme